Анатолий Леонтьев:
 Леонтьев, Анатолий Евгеньевич (род. 1875) — русский офицер, полковник.
 Леонтьев, Анатолий Кузьмич (1944—2008) — удмуртский писатель, поэт, прозаик.
 Леонтьев, Анатолий Михайлович (1937—2007) — Председатель Президиума Верховного Совета Чувашской АССР.
 Леонтьев, Анатолий Павлович (1934—2021) — советский партийный деятель.